Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji KDB Korea Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který si zahrál opět finálový zápas.

Vítězem se stala tchajwansko-čínská nenasazená dvojice Čan Ťin-wej a Sü I-fan, která ve finále zdolala turnajové jedničky Raquel Kopsovou-Jonesovou a Abigail Spearsovou po dvousetovém průběhu 7–5, 6–3.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (finále)
  Kimiko Dateová /  Julia Görgesová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)
  Janette Husárová /  Arantxa Parraová Santonjaová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2013
WTA Tour 2013